90. længdegrad kan henvise til:

 90. vestlige længdekreds
 90. østlige længdekreds